Rudolf Janzen ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Wilhelm Janzen (1907–1991), deutscher Neurologe
 Rudolf Wilhelm Christian Janzen (1940–2019), deutscher Neurologe